Центра́льный проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Центральный проспект — улица в Зеленоградском округе Москвы.
 Центральный проспект — улица в Шарыпове.

Украина 
 Центральный проспект — улица в Донецке.
 Центральный проспект — улица в Николаеве.

См. также 
 Центральная улица
 Центральная площадь